290 steht für:
 das Jahr 290
 Bundesstraße 290, Bundesstraße
 E 290, Lebensmittelzusatzstoff

Siehe auch: